Кербалаи Сефихан Карабаги () — азербайджанский архитектор, представитель созданной в Карабахе своеобразной архитектурной школы.

В работах Карабаги особенно заметна та тенденция, когда сочетаются традиционные и романтические элементы. Кербалаи Сефихан спроектировал много зданий, в Агдаме, Физули, Шуше. Для его проектов (например для мечети в Агдаме и Барде) использовались простые приёмы, основанные на азербайджанских архитектурных традициях.

Творчество 

Характерной особенностью творчества Кербалаи Сефихана Карабаги было рациональное и умелое использование традиций местного зодчества. Архитектором в 1883 году была достроена Верхнюю мечеть Гевхар-аги, на которой в розетке на перегородке вписано по-арабски: «Сделал Кербалаи Сафи хан, архитектор Карабахский. 1301» (1883—1884 гг.). Имя мастера встречается также на другой мечети Гевхар-аги, находящейся в нижней части Шуши, а также на мечети города Физули: «Сделал Кербалаи Сафи хан-архитектор Карабахский. 1307 год» (1889—1890 гг.).

Среди построенных по проекту Сефихана сооружений, можно назвать баню Ширин су в Шуше, мечеть в Барде (1868), Агдамскую мечеть (1870), «Татарская мечеть» (1870) в Одессе, мечеть «Карабаглар» (1880) в Ашхабаде, ряд квартальных мечетей в городе Шуша и другие гражданские здания в Карабахе.

Благодаря использованию Сефиханом Карабаги традиций местного зодчества карабахский регион получил единый тип мечетей с присущей только им организацией внутреннего пространства — членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольными перекрытиями.

Фотогалерея

Примечания

Источник 
 

Архитекторы Азербайджана
Архитекторы XIX века